FAC kan avse:

 FAC System, en mekanisk modellkonstruktionslåda från 1950-talet
 Rådet för utrikes frågor, Foreign Affairs Council, en av konstellationerna inom Europeiska unionens råd